Chadwick (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois.
James Read Chadwick, Amerikaanse gynaecoloog (1844-1905), die als eerste het teken van Chadwick beschreef.
Teken van Chadwick, een van de tekenen van zwangerschap.
James Chadwick, Brits natuurkundige.
Lynn Chadwick, Engels beeldhouwer.
Edgar Chadwick, Engels oud-voetballer en trainer.
Glen Chadwick, Nieuw-Zeelands wielrenner.
Henry Chadwick, Brits geleerde, theoloog en historicus.
John Chadwick, Brits taalkundige.
David Chadwick (boeddhist), Amerikaans boeddhistisch leraar.
Michael Chadwick, Amerikaans zwemmer